«Разделе́ние» () — американский научно-фантастический телевизионный сериал в жанре психологического триллера, созданный Дэном Эриксоном и снятый режиссёрами Беном Стиллером и . В сериале сыграли Адам Скотт, Зак Черри, Бритт Лауэр, Трэмелл Тиллман, , Дичен Лакмэн, , Джон Туртурро, Кристофер Уокен и Патрисия Аркетт. Сюжет рассказывает о Марке, сотруднике компании Lumon Industries, который соглашается на процедуру «разделения», в рамках которой его нерабочие воспоминания отделяются от рабочих.

Премьера сериала состоялась на Apple TV+ 18 февраля 2022 года. Критики и зрители высоко оценили операторскую работу, продакшн-дизайн, музыку, сюжет и актёрскую игру (особенно Скотта). На 74-й церемонии вручения премии «Эмми» сериал получил 14 номинаций, в том числе в категории «Лучший драматический сериал» и актёрских категориях для Скотта, Туртурро, Уокена и Аркетт. В апреле 2022 года сериал был продлён на второй сезон.

Сюжет 
Технологическая корпорация Lumon Industries использует медицинскую процедуру «разделения», чтобы отделить нерабочие воспоминания некоторых своих сотрудников от их рабочих воспоминаний. Один из «разделённых» сотрудников, Марк, постепенно раскрывает паутину заговора с обеих сторон подразделения.

Актёрский состав

В главных ролях 
 Адам Скотт — Марк Скаут, работник компании Lumon Industries в подразделении «Обработка макроданных», который является частью программы «разделения». Марк пытается пережить смерть своей жены Джеммы.
 Зак Черри — Дилан Джордж, коллега Марка по программе «разделения», который особенно наслаждается привилегиями компании.
 Бритт Лауэр — Хелли Р, новая сотрудница, которая приходит на место Пити.
 Трэмелл Тиллман — Сет Милчик, супервайзер на этаже разделённых.
  — Девон Хейл, беременная сестра Марка, которая позже рожает девочку Элеонору.
 Дичен Лакмэн — мисс Кейси, велнес-консультант на этаже разделённых.
  — Рикен Хейл, муж Девон, автор книг по самосовершенствованию.
 Джон Туртурро — Ирвинг Бейлиф, коллега Марка, который придерживается политики компании и испытывает интерес к Берту.
 Кристофер Уокен — Берт Гудман, начальник отдела оптики и дизайна, которого влечёт к Ирвингу.
 Патрисия Аркетт — Хармони Кобел, начальница Марка / миссис Селвиг, соседка Марка.

В ролях второго плана 
 Юл Васкес — Питер «Пити» Килмер, бывший «разделённый» работник Lumon и лучший друг Марка, уволенный при загадочных обстоятельствах.
  — Дуг Грейнер, глава службы безопасности на этаже разделённых Lumon.
  — Алекса, акушерка Девон.
 Сидни Коул Александр — Нэтели, представитель Lumon по связям с общественностью и представитель попечительского совета.
 Клаудия Робинсон — Фелиция, сотрудницы отдела оптики Lumon.
 Марк Кеннет Смальц — Джадд, охранник Lumon.
 Марк Геллер — Кир Иган, основатель Lumon Industries, которому в компании поклоняются с культовой преданностью. Несмотря на его смерть, он предстаёт в скульптурах, картинах и записях.
  — Джейм Иган, нынешний генеральный директор Lumon Industries.
 Джоан Келли — Нина, бывшая жена Пити.
 Кэссиди Лейтон — Джун, дочь Пити.
 Нора Дейл — Габби Артета, молодая мать, вышедшая замуж за сенатора Анджело Артету. Она согласилась на операцию по разделению, чтобы избежать боли при родах.
 Итан Флауэр — Анджело Артета, сенатор штата, союзник корпорации Lumon, который поддерживает легализацию операции по разделению; муж Габби Артеты, от которой у него трое детей.
 Карен Олдридж — Регаби, бывший хирург Lumon, которая реинтегрировала память Пити.

Кроме того, Бен Стиллер появляется с голосовым камео анимированной версии Кира Игана.

Эпизоды

1 сезон

Отзывы и оценки 
После выхода на экраны сериал получил высокую оценку критиков. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 98 % из 89 отзывов критиков положительные, со средней оценкой 8,5/10. По общему мнению сайта, «Дерзкий, загадочный и дающий свежий взгляд на опасности корпоративной рутины, сериал „Разделение“ — это полный набор». Metacritic, который использует средневзвешенную оценку, присвоил сериалу 83 балла из 100 на основе 31 критики, что означает «всеобщее признание».

По итогам 2022 года многие издания, например CNN, The Economist, Empire, Entertainment Weekly, The Guardian, Harper’s Bazaar, The Hollywood Reporter, IGN, Rolling Stone, Vulture, включили «Разделение» в свои списки лучших сериалов года. Некоторые, например Esquire, GameSpot, GamesRadar, Мир фантастики, назвали его сериалом года. По данным Metacritic, именно этот сериал чаще всего в 2022 году включали в списки лучших.

Примечания 

Оригинальные программы Apple TV+
Телесериалы-триллеры США
Телесериалы США, запущенные в 2022 году
Телесериалы на английском языке
Научно-фантастические телесериалы США